Rajaori är en ort i Indien.   Den ligger i distriktet Rājauri och unionsterritoriet Jammu och Kashmir, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden New Delhi. Rajaori ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rajaori är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rajaori. Runt Rajaori är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Rajaori är det största samhället i trakten. Trakten runt Rajaori består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Jammu och Kashmir